Васи́лий Тимофе́евич Тимофе́ев (; 1836, деревня Никифорово, Мамадышский уезд, Казанская губерния — 2 (14) декабря 1895, Казань) — священнослужитель Русской православной церкви, миссионер, просветитель, педагог, первый священник из крещёных татар, заведующий Центральной крещёно-татарской школой, сотрудник и ученик Николая Ильминского.

Ранние годы 
Родился в 1836 году в деревне Никифорово (Чиябаш) Мамадышского уезда Казанской губернии (ныне Мамадышского района Республики Татарстан) в семье старокрещёного татарина. В автобиографическом произведении неоднократно называл себя татарином. Христианский просветитель нагайбаков Игнатий Тимофеев был младшим братом Василия Тимофеева.

В 1847 году поступил в школу Министерства государственных имуществ в селе Абди, в которой хорошо усвоил русскую грамоту и мог свободно читать книги богословского и религиозно-нравственного содержания. В ходе чтения книг он проникался православной верой, христианским миро-пониманием и мироощущением. Василий пытался объяснить некоторые христианские истины своей семье, но наткнулся на непонимание со стороны самых близких для него людей — семьи, «фанатически державшейся суеверной татарской старины».

В 1856 году ушёл из своей деревни и поселился в расположенном в Казани Иоанно-Предтеченском монастыре в качестве послушника, где хотел остаться навсегда. Но, не получив увольнения из сельской общины, в 1858 года он вернулся домой. Родители Василия, не желая больше отпускать сына в город, насильно заставили его вступить в брак.

Решающее значение на дальнейшую судьбу Василия Тимофеева оказал нуждавшийся в сотрудниках «апостол кряшен» Николай Ильминский, с которым они были знакомы с 1858 года. Ильминский помог ему уволиться из сельского общества и устроиться в Казани. В сентябре 1863 года по ходатайству Ильминского Тимофеев был принят в качестве практиканта татарского языка при миссионерском отделении Казанской духовной академии. С этих пор он стал постоянным сотрудником, а в дальнейшем — ближайшим другом и соратником Ильминского, с которым не расставался до самой смерти.

Переводческая деятельность и духовное служение 
При непосредственном участии Василия Тимофеева Н. И. Ильминский перевёл на татарский язык язык «Букварь» (г. Казань, 1862 г., 3-е изд., 1867 г.), книгу Бытия (1863 г.), книгу Премудрости сына Сирахова (1864 г.), Евангелие от Матфея (1866 г.), литургию Иоанна Златоуста и многие священные песни и стихиры.

В 1864 году в Казани, по инициативе Н. И. Ильминского, открылась Крещёно-татарская школа, принятая в число школ Министерства народного просвещения на правах частного учебного заведения (в 1864/1865 учебном году в ней обучалось двадцать человек: девятнадцать мальчиков и одна девочка). При этом В. Т. Тимофеев стал её первым заведующим и учителем.

В. Т. Тимофеевым и его учениками практиковались поездки по татарским населённым пунктам с духовно-просветительными целями. В 1869 году В. Т. Тимофеев был рукоположен во священника, после чего эти поездки приобрели более выраженный миссионерский характер.

В опубликованном в 1896 г. некрологе В. Т. Тимофеева, автором которого являлся известный историк Русской Церкви П. В. Знаменский, в частности, говорилось:

По словам П. В. Знаменского, В. Т. Тимофеев «был хорошо известен даже в высших государственных сферах, удостаивался неоднократно личного внимания Высочайших особ», «был высоко ценим» обер-прокурорами Святейшего Правительствующего Синода графом Д. А. Толстым и К. П. Победоносцевым, попечителем Казанского учебного округа П. Д. Шестаковым, и другими.

Произведения 
 «Дневники старо крещеного татарина» (под редакцией и с предисловиями Н. И. Ильминского в «Православном Обозрении»).

Награды 
В 1866 году Василий Тимофеев был пожалован золотой медалью «За усердие» для ношения на шее на Владимирской ленте. В 1871 году награждён набедренником, в 1875-м — скуфьёю, в 1881-м — камилавкой, в 1887-м — золотым наперсным крестом от Святейшего правительствующего синода, в 1892-м — орденом Святой Анны 3-й степени. В 1886 году Святейший правительствующий синод определил зачесть ему всю службу при миссионерском отделении Казанской духовной академии в действительную службу по духовно-учебному ведомству с предоставлением права по выслуге 25 лет на пенсию в размере триста рублей в год.

Кончина, погребение, почитание 

Огромным потрясением для В. Т. Тимофеева стала смерть в 1891 году его наставника и соратника Н. И. Ильминского, после чего здоровье В. Т. Тимофеева пошатнулось, и его начали преследовать различные болезни.

В марте 1895 года у В. Т. Тимофеева стало развиваться воспаление среднего уха, вследствие чего врачи послали его для лечения на юг, но он смог доехать только до Саратова, откуда В. Т. Тимофеева вновь привезли в Казань. Здесь ему была сделана операция, после которой началось заражение крови.

Во время своей болезни В. Т. Тимофеев очень сильно нуждался в средствах. Как оотмечалось в его некрологе: «По смерти Василия Тимофеевича не осталось ничего, кроме бедной обстановки и нескольких старых ряс, так как литературные и переводческие труды его принадлежат миссионерскому обществу».

2 (14) декабря 1895 года, в девять часов утра, на пятьдесят девятом году жизни В. Т. Тимофеев скончался после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронили В. Т. Тимофеев «за счёт его добрых друзей» П. В. и М. П. Щетинкиных.

4 (16) декабря 1895 года тело В. Т. Тимофеева было предано земле в семейной могиле на Арском кладбище в Казани, находившемся напротив здания Центральной крешёно-татарской школы.

В его некрологе, в частности, сообщалось:

В основании общего памятника В. Т. Тимофеева и его близких, представляющего собой белый каменный крест, высечены надписи на русском и кряшенском языках: «Священникъ из крещеныхъ татаръ Василій Тимоѳеевичъ Тимоѳеевъ сотрудникъ Н. И. Ильминскаго 1836 — 2 дек. 1895 г. Кряшеннярне жактыртыучы Васылійἅтей», «Жена его Матрона Алексѣевна и сынъ Василій Васильевичъ», а также — «Блажени умирающій о Господѣ. Кем дя кем Алла бойорокларын ӳзе кылыб, бютяннярне дя őйрятся, ул кюк падшалыгында олога саналыр. (Матѳ. V, 19).». Рядом — в одной ограде — находятся кресты с именами Марии Тимофеевны Тимофеевой и Екатерины Степановны Ильминской — жены Н. И. Ильминского (похороненного рядом с кладбищенской церковью святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина Ярославских чудотворцев).

Увековечение памяти 
В. Т. Тимофеев пользовался большим уважением и почитанием среди кряшен, которые называли его «Бэчли-эти» («отец Василий»), и после его смерти могила просветителя стала местом паломничества кряшенской интеллигенции, священников и простолюдинов.

11 мая 2011 г. в Казани, в актовом зале Казанской духовной семинарии, при поддержке Кряшенского прихода города Казани и «Совета ветеранов кряшенского движения», прошла первая научная конференция, приуроченная к 175-летию со дня рождения В. Т. Тимофеева.

28 октября 2011 года в городе Мамадыш прошла вторая научно-практическая конференция «Значение религиозно-педагогической деятельности Василия Тимофеева в социально-культурном и духовно-нравственном развитии кряшенского населения Республики Татарстан», которая началась с Божественной Литургии, совершенной на кряшенском языке архиепископом Казанским и Татарстанским Анастасием (Меткиным), в сослужении духовенства кряшенских приходов республики. В ходе конференции выступило более двадцати докладчиков: свои выступления, посвящённые жизни и деятельности В. Т. Тимофеева, его миссионерским трудам, работе над переводом Священного Писания на кряшенский язык, а также о кряшенской культуре в целом, представили деятели науки, культуры, представители государственной власти, священнослужители, преподаватели и выпускники Казанской духовной семинарии, а также студенты высших учебных заведений республики.

10 июля 2014 года, в рамках проводившейся на Арском кладбище Казани по инициативе Казанского отделения «Русского Собрания» — «Русского Собрания города Казани» акции памяти, состоялось посещение могилы В. Т. Тимофеева, на которую был возложен венок, после чего была пропета «вечная память».

Примечания

Литература 
 О. Василий Тимофеевич Тимофеев : (Некролог). — Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1896. — 49 с.
 Памяти о. Василия Тимофеевича Тимофеева. — [2-е изд.]. — Москва : печ. Снегиревой, ценз. 1896. — 12 с.
 
 Карпов Ю. П. Просветитель татар-кряшен о. Василий Тимофеев (1836—1895) // Православный собеседник. — 2003. — № 2(5). — С. 31-44.
 Колчерин А., иерей Василий Тимофеев — первый священник из кряшен // Православный собеседник: Альманах Казанской Духовной Семинарии. Вып. 1(22)-2012: Казань: Казан. Духов. Семинария, 2012. — 242 с. — C. 167—171
 Панин Л. Г. Забытые страницы православной педагогики (протоиерей Василий Тимофеев) // Новая наука: От идеи к результату. 2015. — № 7-1. — С. 81-89.

Ссылки 
 Тимофеев В. Т. дневник старокрещенаго татарина // Журнал Министерства народного просвещения. 1868, ноябрь. — C. 209—240.
 Отзвуки отживших идей в татарской газете

Православные миссионеры
Просветители Российской империи
Переводчики Библии
Педагоги России
Священники Русской православной церкви
Персоналии:Казанская губерния
Похороненные на Арском кладбище